Somerset este un nume propriu frecvent în arealul limbii engleze. Există cinci comitate având acest nume, unul în Anglia și patru în Statele Unite ale Americii.

Anglia 

 Somerset, unul din comitatele ceremoniale ale Angliei

Statele Unite ale Americii 

 Comitatul Somerset, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Somerset, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Somerset, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Somerset, statul  -- (Categorie și format)

Vezi și 
 Somerset (dezambiguizare)